Pfarrkirche Schiefling bezeichnet:

 Pfarrkirche Schiefling am Wörthersee
 Pfarrkirche Schiefling im Lavanttal